

Anno 
 773 o 773 a.C.

Codici 
 773 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Warner and Swasey Observatory, a Cleveland, nell'Ohio

Matematica 
773 – numero